Цей список показує всі відомі ступені окислення хімічних елементів. Винятками є дробові значення. Ступені окислення, що найбільш часто зустрічаються виділені жирним шрифтом. Цей список заснований на таблиці Грінвуда з усіма доповненнями. В колонку, в якій ступінь окиснення дорівнює нулю, вписані інертні гази. Дана таблиця базується на даних Д. В. Менделєєва.

Аналогічний графік був використаний Ірвінгом Ленгмюром в 1919 році у своїх ранніх стадіях вивчення правила октету.

Примітки 

Періодична система хімічних елементів